Melichar (die tschechische Variante des hebräischen Vornamens Melchior) ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Melichar (* 1942), österreichischer Autor und Erwachsenenbildner
 Alfred Melichar (* 1957), österreichischer Akkordeonist
 Alois Melichar (1896–1976), österreichischer Komponist und Dirigent
 Bernd Melichar (* 1963), österreichischer Zeitungs-Journalist und Redakteur
 Erwin Melichar (1913–2000), österreichischer Jurist und Präsident des Verfassungsgerichtshofes der Republik Österreich von 1977 bis 1983
 Ferdinand Melichar (* 1938), deutscher Rechtsanwalt
 František Melichar (1815–1896), böhmischer Zahnarzt 
 Franz Melichar (1835–1881), österreichischer Kaufmann und liberaler Politiker, Schriftsteller
 Jan Melichar (* 1978), tschechischer Eishockeyspieler
 Josef Melichar (* 1979), tschechischer Eishockeyspieler
 Josef Jaroslav Melichar (1819–1862), böhmisch-tschechischer Schriftsteller 
 Leopold Melichar (1856–1924), böhmischer Mediziner und Entomologe
 Nicole Melichar-Martinez (* 1993), US-amerikanische Tennisspielerin
 Peter Melichar (* 1960), österreichischer Historiker
 Rudolf Melichar (* 1929), österreichischer Schauspieler